Serra de Queralt (Berguedà), serra del municipi de Berga (Berguedà).
 Serra de Queralt (Bellprat), serra del municipi de Bellprat (Anoia).